Plaats in Indonesië
 Tunjungrejo (Margoyoso), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Tunjungrejo (Yosowilangun), een plaats in het bestuurlijke gebied Lumajang in de provincie Oost-Java